Колонија Санта Исабел има више значења:

 Колонија Санта Исабел (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Санта Исабел (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику